Трёхпалые ленивцы () — семейство млекопитающих отряда неполнозубых.

История 

В 1553 году ленивец впервые упоминается в литературе — в книге «Хроника Перу» Педро Сьесы де Леона:

Также в горах и зарослях водятся очень большие змеи и другие животные, нам не известные, среди которых есть такие, которых мы называем ленивцы [pericos ligeros], чего стоит только увидеть насколько безобразен его внешний вид и то, с какой вялостью и неповоротливостью они передвигаются.

Описание 
В основном ленивцы питаются древесными листьями, хотя могут при случае съесть насекомое или мелкую ящерицу. Листья трудно перевариваются и обладают очень низкой калорийностью и питательной ценностью. Для переваривания растительной клетчатки ленивцы используют бактерий-симбионтов, входящих в состав микрофлоры их пищеварительного тракта. Съеденные листья перевариваются в желудке млекопитающего около 90 часов. У сытого ленивца ⅔ массы тела может приходиться на еду в желудке.

Интересно, что все трёхпалые ленивцы в естественной среде обитания питаются в основном листьями и цветами цекропии, и потому содержать их в неволе довольно трудно.

Из-за низкой калорийности листьев физиология и поведение ленивцев ориентированы на жёсткую экономию энергии. Почти все время ленивцы проводят, вися на ветке дерева спиной вниз. От падения с дерева их спасают большие и острые когти. 15 часов в сутки ленивцы спят, но и бодрствуя, они передвигаются очень медленно и только когда это необходимо (отсюда название). Ленивцы обладают длинной шеей, позволяющей им доставать листья с большой территории, не передвигаясь. (Шея ленивцев очень подвижна и имеет 8 или 9 шейных позвонков.) Температура тела активного ленивца составляет 30—34 °C, а в покое ещё ниже. Ленивцы очень не любят слезать с деревьев, потому что на земле они совершенно беспомощны. Кроме того, это требует затрат энергии. Слезают вниз они для отправления естественных потребностей, которое совершают всего раз в неделю и иногда для перехода на другое дерево. Когда ленивцы двигаются в поисках пищи, скорость их движения составляет всего около 2 м в минуту. Роды часто происходят на дереве.

В случае необходимости ленивцы неплохо плавают. Их скорость в воде — около 4 км/ч.

Зрение развито слабо, но зато они способны различать цвета, что нетипично для других млекопитающих.

В их шерсти часто поселяется бабочка огнёвка акациевая. Кроме того, в шерсти многих видов ленивцев живут синезелёные водоросли (бактерии, способные к фотосинтезу), придающие ленивцам зеленоватый цвет, делающий их незаметными.

Из-за необычного положения тела ленивцев их органы тоже расположены нетипично. Печень повёрнута к спине и не соприкасается с брюшной стенкой, трахея изгибается и т. д. Шерсть направлена к хребту, в отличие от всех прочих млекопитающих.

Как у всех неполнозубых, мозг ленивцев содержит очень мало извилин, но хорошо развиты обонятельные области.

Масса тела ленивцев разных видов варьирует от 4 до 9 кг, а длина тела составляет около 60 сантиметров.

Систематика 

 
 
 
 

В прошлом всех ленивцев относили к одному семейству, но потом было доказано, что ленивцы двух семейств не родственны друг другу. Сходство их внешнего вида, физиологии и поведения связано с конвергентной адаптацией к древесному образу жизни.

Ленивцы в культуре 
 Ленивец Сид является одним из главных героев мультфильма «Ледниковый период».
 В мультфильме Семейка Крудс у Малого есть питомец, антропоморфный ленивец Кушак.
 Ленивцы Блиц и Зина (и другие ленивцы) в мультфильме «Зверополис». Работают клерками в управлении дорожной службы. Очень медлительные и комичные.

См. также 
 Существо из Панамы

Примечания 

Неполнозубые
Семейства млекопитающих